Рейни:

 Рейни — река протяженностью около 140 километров в Северной Америке.
 Рейни, Аарне (1906—1974) — финский борец греко-римского стиля, призёр Олимпийских игр, чемпион Европы.
 Рейни, Уэйн (род. 1960) — бывший американский мотогонщик, победитель мировых Гран-при.
 Рейни Ян (род. 1984) — тайваньская певица, актриса и телеведущая.

 Ма Рейни (настоящее имя Гертруда Приджетт; 1886—1939) — американская певица, одна из самых ранних профессиональных исполнительниц блюза.